Бори́с Ю́рьев:
 Юрьев, Борис Борисович (1902—1982) — советский инженер-конструктор; лауреат Сталинской премии.
 Юрьев, Борис Николаевич (1889—1957) — русский и советский авиаконструктор, академик АН СССР.